Малаховское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Рязанская область
 Малаховское сельское поселение — входит в Клепиковский район

Тульская область
 Малаховское сельское поселение — входит в Заокский район